Ла́біно () — село у складі Юргінського району Тюменської області, Росія.

Населення — 333 особи (2010, 392 у 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 росіяни — 98 %

Примітки

Джерела 
 

Населені пункти Юргінського району
Села Тюменської області